Фридрихстал може бити:

 Фридрихстал (Тирингија), општина у округу Нордхаузен, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Фридрихстал (Сар), град у њемачкој покрајини Сарланд.